Der Alfa Romeo MiTo (intern ZAR 955) ist ein dreitüriger Hatchback der italienischen Automobilmarke Alfa Romeo auf der technischen Basis des Fiat Grande Punto. Es wurde im Frühjahr 2008 der Presse vorgestellt, im Sommer 2008 bei der British International Motor Show in London erstmals öffentlich gezeigt und kam gleichzeitig in den Handel.

Der Name MiTo setzt sich aus den Abkürzungen der Städte Milano (Mailand) und Torino (Turin) auf Kraftfahrzeugkennzeichen zusammen. Die erste ist der ursprüngliche Sitz von Alfa Romeo, die zweite der Sitz des heutigen Dachkonzerns Fiat und Produktionsort des Fahrzeugs. Als italienisches Wort bedeuten die vier Buchstaben Mythos. Der Name wurde durch einen Aufruf im Internet gefunden und mit einem Alfa Romeo Spider vergütet.

2018 endete die Produktion vorerst ohne ein Nachfolgemodell.

Modellgeschichte 
Das Design des MiTo ist an den Alfa Romeo 8C Competizione angelehnt. Die seitlichen Türen des MiTo weisen keine Fensterrahmen auf. Die Heckklappe ist ungewöhnlich klein, was der Steifigkeit der Karosserie zuträglich ist. Der Antrieb ist mit einer elektronischen Differenzialsperre versehen. Mit einer Außenlänge von mehr als 4 m gehört der MiTo zu den größeren Fahrzeugen seiner Klasse.

Eine technische Besonderheit des MiTo ist das serienmäßige System DNA (Dynamic – Normal – All Weather), das über einen dreistufigen Schalter auf der Mittelkonsole die Anpassung von Fahrdynamikregelung, Differentialsperre, Bremsen, Lenkung und Motor an sportliche Fahrweise ermöglicht.

Anfangs standen zwei Ottomotoren und ein Dieselmotor zur Auswahl, jeweils kombiniert mit einem manuellen Sechsganggetriebe. Zum Jahreswechsel kamen ein Fünfganggetriebe und ein kleinerer Dieselmotor hinzu.

Im Herbst 2009 wurde der MiTo zum ersten Serienautomobil mit hydraulischer Ventilsteuerung. Das System MultiAir ist eine selektive Steuerung jedes einzelnen Ventils und ermöglicht mehr Drehmoment und mehr Leistung bei weniger Verbrauch und weniger Emissionen. Die stärkste Version des Motors leistet im hinzugefügten Spitzenmodell Quadrifoglio Verde mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern 125 kW (170 PS). MultiAir ist mit einem Start-Stopp-System kombiniert.

2010 wurde ein Doppelkupplungsgetriebe eingeführt, wahlweise mit zusätzlicher Bedienung am Lenkrad.

Seit Anfang 2011 wurden auch beide Dieselmotoren mit Start-Stopp-System ausgeliefert.

Modellpflege 
Im Herbst 2013 wurde der MiTo leicht überarbeitet. Seitdem verfügt der Zweizylinder-Motor über eine um 15 kW (21 PS) auf 77 kW (105 PS) gesteigerte Leistung. Optisch ist das aktuelle Modelljahr an seinem modifizierten Kühlergrill samt schärfer gezeichneter Chromeinfassung und einem abgedunkelten Rahmen der Scheinwerfer zu erkennen.

Im Interieur wurden die Sitzbezüge sowie die Armaturen- und Tür-Applikationen verändert. Als neues Grundmodell wurde der  MiTo'Impression in das Programm genommen, gleichzeitig die Ausstattungslinie Turismo aufgewertet. Im Laufe des Jahres folgte das sportlichste Modells der Baureihe, der MiTo Quadrifoglio Verde. Neue Motoren gibt es als 1.4 TB 16V MultiAir TCT mit nun 102 kW (140 PS) um 3 kW stärker. Außerdem konnte der Verbrauch 0,2 Liter gesenkt werden.

Ab Januar 2014 war der MiTo als Connect verfügbar. Das limitierte Sondermodell hat serienmäßig das Infotainmentsystem Uconnect an Bord und gibt sich außen an den titangrauen Heckleuchtenumrandungen, dunkel getönten Scheiben sowie an der Außenfarbe Biancospino und schwarzen Spiegelklappen zu erkennen.

Am Genfer Automobilsalon 2016 wurde erneut eine überarbeitete Version des MiTo vorgestellt. Geändert wurden unter anderem das Design des vorderen Stoßfängers sowie der Schriftzug am Heck. Ebenso hielt das neue Markenlogo Einzug. Die Ausstattungen gliedern sich nun in die Linien MiTo, Super und Veloce. Letztere ersetzt das bisherige Topmodell Quadrifoglio Verde.

2018 erschien noch das Sondermodell Urban, ein Basismodell, das mit Leichtmetallfelgen, Regen- und Lichtsensor und Außenspiegelkappen in Aluoptik aufgewertet wurde.

Technische Daten

Ottomotoren 

TCT = Doppelkupplungsgetriebe (Twin Clutch Technology)

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2008 bis einschließlich Dezember 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 19.474 MiTo neu zugelassen worden. Über 40 Prozent aller Fahrzeuge wurde im Jahr 2009 zugelassen. Dies ist auf die Umweltprämie zurückzuführen.

Weblinks 

 Schwacke Car Index: Personenwagen ALFA ROMEO Mito
 Alfa-Romeo Produktwebsite

Einzelnachweise 

Kleinwagen
Kombilimousine